Алексе́й Алекса́ндрович Михайличе́нко (; ) — советский и украинский футболист, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины. После окончания игровой карьеры — тренер и функционер.

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР на играх 1988 года, также серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года (единственный игрок, выступивший в составе сборной СССР на этих двух турнирах).

В 1992 году стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть подряд чемпионаты трёх разных стран — СССР, Италии и Шотландии.

Биография

Клубная карьера 
Будучи воспитанником киевского «Динамо» (где его первым тренером был Евгений Котельников) Михайличенко дебютировал за команду в возрасте 19 лет, до этого выступая за дубль. Впервые к основной команде перспективного полузащитника стал подпускать Юрий Морозов в 1983 году. Уже в дебютном матче забил гол, а всего в первом своём сезоне провёл на поле пять матчей и отличился тремя забитыми мячами.

В 1984 году в команду после годичного отсутствия вернулся Валерий Лобановский, который первоначально использовал Михайличенко как игрока подмены, выпуская на поле по ходу матча с целью усилить игру в атаке. Малое количество игрового времени едва не привело к переходу Михайличенко в состав московского «Динамо», однако в последний момент переход не состоялся. В начале следующего сезона травму получил основной игрок киевлян Иван Яремчук, что предоставило шанс Михайличенко закрепиться в стартовом составе команды, которым он воспользовался в полной мере. В том же году он выиграл свои первые трофеи во взрослом футболе, став чемпионом и обладателем Кубка СССР.

В сезоне 1986 Михайличенко с 12 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром команды, которая защитила чемпионский титул, стал победителем Кубка обладателей кубков. В следующем сезоне Михайличенко с 9 голами вновь стал лучшим бомбардиром команды. Свою последнюю золотую медаль чемпионата СССР получил в 1990 году, перед переходом в итальянскую «Сампдорию».

Несмотря на то, что у «Сампдории» на тот момент был один из сильнейших состав Серии А, Михайличенко удалось сходу стать игроком основы. В первый же год в Италии помог команде завоевать первый в истории чемпионский титул. В составе «блючеркьятти» в сезоне 1990/91 провёл 39 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Один — в первом матче Суперкубка УЕФА против «Милана», который закончился 1:1 (именно украинец открыл счёт, отлично воспользовавшись классной передачей Роберто Манчини), после чего россонери без проблем одолели генуэзцев дома со счётом 2:0. В рамках же Серии А Михайличенко забил два мяча в ворота «Болоньи» и один — в ворота «Пизы». По окончании сезона покинул Италию, по его собственным словам «Сампдория» не смогла стать тем клубом, где он сумел бы полностью раскрыть свой талант. Кроме того, свою роль сыграли адаптация в новой стране, а также непростые отношения с лидерами команды Роберто Манчини и Джанлукой Виалли.

В результате летом 1991 года перебрался в чемпионат Шотландии, став игроком одного из сильнейших клубов лиги — «Рейнджерс». Михайличенко был одним из ведущих игроков команды, которая каждый год выигрывала местный чемпионат, а также различные кубковые турниры. С 1994 года полузащитник стал часто подвергаться травмам, в результате чего последние два сезона в качестве игрока стал меньше появляться на поле. В 1996 году принял решение завершить игровую карьеру.

Карьера в сборной 
Дебют Михайличенко в составе сборной СССР состоялся в 1987 году в матче против сборной ГДР.

Следующий, 1988 год, стал самым успешным в карьере Михайличенко. В июне он в составе сборной отправился на чемпионат Европы и помог команде дойти до финала турнира, забив победный мяч в ворота сборной Англии в третьем туре группового этапа. Несмотря на старание своих лидеров, в финальном матче сборная СССР уступила звёздной голландской сборной. Уже через несколько месяцев Алексей в составе Олимпийский сборной СССР принял участие в Олимпийских играх в Сеуле, на которых советским футболистам удалось завоевать золотые медали. Михайличенко наравне с Игорем Добровольским был одним из лидеров команды и отметился пятью забитыми голами. В финальном матче против бразильской сборной Михайличенко сумел заработать пенальти (реализованный Добровольским), а также заставить нарушить на себе правила бразильца Эдмара, который был удалён с поля.

По итогам года Михайличенко вошёл в число претендентов на «Золотой мяч», заняв в итоге четвёртое место и пропустив вперёд себя только звёздное «голландское трио» (Марко Ван Бастен, Руд Гуллит и Франк Райкард).

Чемпионат мира 1990 Михайличенко был вынужден пропустить из-за травмы плеча, полученной накануне турнира в товарищеском матче со сборной Израиля. Последним международным турниром для Михайличенко стал провальный Евро-1992, где сборная СНГ заняла последнее место в группе, а Алексей результативными действиями отметиться не сумел.

За сборную Украины сыграл две игры. Дебютировал за 28 октября 1992 года на стадионе «Динамо» Минск) в товарищеском матче против Белоруссии (1:1). На поле вывел команду с капитанской повязкой, был заменен на 68-й минуте Юрием Максимовым. Второй матч за сыграл 7 сентября 1994 года в Киеве на «Республиканском стадионе» против сборной Литвы (0:2). Это был матч 4-й группы отборочного турнира чемпионата Европы 1996 — первый официальный матч сборной Украины. На 77-й минуте был заменен Игорем Петровым. В обоих матчах представлял цвета «Рейнджерс».

Тренерская карьера 

После окончания игровой карьеры Михайличенко вернулся в родное киевское «Динамо», где вошёл в тренерский штаб Валерия Лобановского. После его смерти в мае 2002 года занял пост главного тренера. Под его руководством киевляне выиграли два чемпионата и Кубок Украины, но после неудачного начала сезона 2004/2005 Михайличенко отправлен в отставку.

В 2005 году возглавил молодёжную сборную Украины, с которой сенсационно дошёл до финала чемпионата Европы 2006 года, где команда уступила сборной Нидерландов. В 2008 году возглавил основную сборную Украины. Под его руководством команда заняла второе место в отборочной группе на чемпионат мира 2010, пропустив вперёд себя лишь сборную Англии (которую удалось обыграть в домашнем матче со счётом 1:0), но в стыковых матчах уступила сборной Греции. После этого Михайличенко покинул пост.

В 2011 году вновь вернулся в «Динамо», занявшись административной работой и периодически входя в тренерский штаб. 26 сентября 2013 года занял должность спортивного директора команды. 15 августа 2019 года вновь стал главным тренером команды. 20 июля 2020 года после поражения от «Колоса» (0:2) в заключительном туре чемпионата Украины был уволен.

Статистика

Игровая

Тренерская 

Данные на 15 декабря 2019 года

Достижения

В качестве игрока 
 «Динамо» (Киев)
 Чемпион СССР (3): 1985, 1986, 1990
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1988
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1989
 Обладатель Кубка СССР (3): 1985, 1987, 1990
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1986
 Обладатель Суперкубка СССР (2): 1986, 1987
 Финалист Суперкубка УЕФА: 1986

 «Сампдория»
 Чемпион Италии: 1990/91
 Финалист Суперкубка УЕФА: 1990

 «Рейнджерс»
 Чемпион Шотландии (5) : 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
 Обладатель Кубка Шотландии (3): 1992, 1993, 1996
 Обладатель Кубка шотландской лиги (2): 1993, 1994

 Сборная СССР
 Вице-чемпион Европы: 1988
 Олимпийский чемпион: 1988

В качестве тренера 
«Динамо» (Киев)
 Чемпион Украины (2): 2003, 2004
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2020
 Обладатель Кубка Украины (2): 2003, 2020
 Обладатель Суперкубка Украины: 2004

 Сборная Украины
 Серебряный призёр чемпионата Европы U-21: 2006

Личные 
 Футболист года на Украине (2): 1987, 1988
 Лучший футболист СССР (еженедельник «Футбол»): 1988
 Номинант «Золотого мяча» (3): 1988 (4-е место), 1989 (12-е место), 1991 (21-31-е место)
 В  (4): № 1 (1987, 1988, 1989, 1990)
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (4): № 1 (1988, 1989, 1990), № 2 (1987)
 Заслуженный мастер спорта СССР (1988)
 Тренер года в Украине: 2003

Награды 
 Орден «За заслуги» I степени (2016)
 Орден «За заслуги» II степени (2006)
 Орден «За заслуги» III степени (2004)
 Орден Дружбы народов (1989)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте UkrSoccerHistory.com
 Карьера Михайличенко за границей

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Динамо» Киев
Тренеры молодёжной сборной Украины по футболу
Тренеры сборной Украины по футболу
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»